Personen
Heersers van Gorizia en Tirol:
Meinhard I van Gorizia
Meinhard II van Gorizia
Meinhard I van Tirol
Meinhard II van Gorizia-Tirol
Meinhard V van Gorizia
Meinhard VI van Gorizia
Meinhard van Segeberg, ofwel Sint Meinhard, eerste bisschop van Lijfland
Meinhard von Hamm
Geografie

 Meinhard (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen